Марцин Каминьский (; род. 10 марта 1977, Вроцлав) — польский шахматист, гроссмейстер (1996).

В составе сборной Польши участник 3-х Олимпиад (1994—1998).

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Польши
Выпускники Техасского университета в Далласе